O Club Omnisports Modèle de Lomé é um clube de futebol do Togo, fundado em 1935, na cidade de Lomé. Eles atualmente jogam na segunda divisão do país. Em 1966, o clube ganhou o campeonato nacional do país, o Championnat National de Première Division.

Ligações externas 
 Perfil em NFT 

Clubes de futebol do Togo
Clubes de futebol fundados em 1935